Натуральне число 387
 387 рік до нашої ери
 387 рік нашої ери